Tassili és un mot d'origen amazic (Tasili) que vol dir ‘altiplà’. Els tuaregs anomenen així tots els altiplans del massís Central Saharià: Ahnet, Imidir, Tassili n'Ajjer, Tassili Tin Missao i Tassili n'Ahaggar. El Tassili n'Ajjer rep el nom dels tuaregs Ajjer, enfrontats al  als Ahaggar que donen nom al Tassili n'Ahaggar. Al Tassili n'Ajjer s'han documentat més de 10.000 pintures i gravats del Neolític.

El tassili n'Ajjer està habitat avui dia per alguns milers de tuaregs (20.000, el 1990). Les localitats principals són Ghat (a Líbia), Djanet (al sud dins Algèria), Ihérir (les tres amb palmerars no gaire grans) i Illizi (al nord, dins d'Algèria). Ghat és la capital tradicional. El 1982 fou declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO però ja deu anys abans Algèria l'havia declarat parc nacional; aquest parc fou reorganitzat el 1987 amb una superfície de 80.000 km². El Parc de l'Hoggar es troba just al nord del Tassili n'Ahaggar, i té com a centre Tamanrasset; al sud del Tassili n'Ahaggar hi ha el famós desert del Tenéré i l'Aïr; i a l'oest de l'Ahaggar hi ha l'Adrar. Els dos parcs depenen del Ministeri de Cultura.

El setembre/octubre del 2011 Ghat fou notícia perquè el Consell Nacional de Transició de Líbia va difondre que Moammar al-Gaddafi s'amagava a la zona de Ghat protegit per alguns caps tuaregs. La notícia, tanmateix, no tenia cap fonament i Gaddafi era a Sirte.

Bibliografia 
 Enciclopèdia de l'Islam, X, 383 i 384

Sàhara